Martedì grasso – festa carnevalesca antecedente il Mercoledì delle ceneri
 Martedì grasso – dipinto di Paul Cézanne del 1888
 Martedì grasso (Mardi Gras) – film del 1958 diretto da Edmund Goulding

Pagine correlate 
Mardi Gras